Bitva u Sedanu může označovat:

 Bitva u Sedanu (1870) – bitva prusko-francouzské války svedená v roce 1870
 Bitva u Sedanu (1940) – bitva svedená během napadení Francie v roce 1940